Светлана Николаевна Мярцева (р. 1939) — советский, туркменский и мексиканский энтомолог, крупный специалист по хальцидоидным наездникам (Chalcidoidea, Aphelinidae, Encyrtidae), включая полезных и используемых в борьбе с вредителями сельского хозяйства. Открыла и описала около сотни новых для науки видов насекомых. Доктор биологических наук (1983), бывший заместитель директора Института зоологии Академии наук Туркменской ССР. С 2000-х годов работает в Мексике в лаборатории прикладной энтомологии (Cuerpo académico consolidado de entomología aplicada) университета в г. Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас). Член Sociedad Mexicana de Entomología.

Биография 
Родилась 29 января 1939 года в Ашхабаде (Туркменская ССР). В 1954—1959 годах училась в Туркменском государственном университете. Крупный специалист по паразитическим наездникам семейств Encyrtidae и Aphelinidae, открыла и описала около ста новых для науки видов. Кандидат биологических наук (1965). Доктор биологических наук (1985). Профессор (1995). В 1959—1998 годах Работала в Институте зоологии Академии наук Туркменской ССР, где была заместителем директора института и руководителем лаборатории энтомофагов. С 1998 года переехала в Северную Америку и начала работать в Университете в г. Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас, Мексика), с 2000 — профессор университета. Исследует фауну паразитических наездников в лаборатории прикладной энтомологии (Cuerpo académico consolidado de entomología aplicada). Член Sociedad Mexicana de Entomología.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР работников науки», 20 августа 1986)

Основные труды

Книги и монографии 
 Мярцева С. Н. 1983. Паразитические перепончатокрылые семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) Туркменистана и сопредельных районов Средней Азии. Ашхабад: Ылым, 1983. 305 с.
 Даричева М. А., Г. А. Красильникова, С. Н. Мярцева, О. Р. Сабирова, Т. Г. Сидяк, Д.Чарыкулиев. Фауна и экология насекомых долины среднего течения Амударьи. Ашхабад: Ылым, 1983. 171 с.
 Мярцева С. Н. 1984. Паразиты червеца Комстока / С. Н. Мярцева ; Под ред. А. О. Ташлиева, 57 с. ил. 20 см, Ашхабад Ылым 1984.
 Мярцева С. Н. 1986. Энциртиды (Hуmenoptera, Chalcidoidea, Encуrtidae) пустынь и полупустынь Средней Азии : (Фауна, экология, биология, распространение, хоз. значение) / С. Н. Мярцева ; Отв. ред. В. А. Тряпицын; АН ТССР, Ин-т зоологии, 301, с. ил. 21 см, Ашхабад Ылым 1986
 Myartseva S. N. & Evans G.A. 2008. Genus Encarsia Förster of Mexico (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae). A revisión, key and description of new species. Serie avispas parasíticas de plagas y otros insectos, no. 3. Ciudad Victoria México: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 320 p.
 Trjapitzin V. A.; Myartseva, S.N.; Ruiz-Cancino, E.; Coronado-Blanco, J.M. 2008: Clave de generos de Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) de Mexico y un catalogo de las especies. Editorial Planea, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico. ISBN 978-607-95033-0-7 [July 2008]
 Myartseva S. N., Ruíz-Cancino E. & Coronado-Blanco J.M. 2012. Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) de importancia agrícola en México. Revisión y claves. Serie Avispas parasíticas de plagas y otros insectos, no. 8. Ciudad Victoria México: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 413 p. [Publication on CD-ROM].

Статьи 

 Мярцева С. Н. Эколого-фаунистический обзор энтомофагов (Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Diptera) КОКЦИД И алейродид (Homoptera) Южной Туркмении. Известия Академии Наук Туркменской ССР (Серия биологических наук). 1972, № 3, с. 55—61.
 Мярцева С. Н. Роль энтомофагов в снижении численности некоторых кокцид и алейродид в Туркмении. Известия Академии Наук Туркменской ССР (Серия биологических наук). 1972, № 6, с. 77—80.
 Мярцева С. Н. Паразиты и хищники кокцид и алейродид Туркмении. В кн.: Экология насекомых Туркмении. Ашхабад, 1973, с. 74—107.
 Мярцева С. Н. Eretmocerus nikolskajae sp.n. (Hymenoptera, Chalcidoidea, Aphelinidae) новый паразит розанной белокрылки Bulgarialeurodes cotesi Mask. (Homoptera, Aleurodoidea) в Туркмении. — Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1973, & 2, с. 81—85.
 Мярцева С. Н. К биологии некоторых афелинид и энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) Южной Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1973в, № 6, с. 51—65.
 Мярцева С. Н. Новый для фауны СССР род и новый вид энциртид Neococcidencyrtus steinbergi sp.n. (Hymenoptera, Encyrtidae) из Юго-Западной Туркмении. Энтомол. обозр., 1977а, т. 56, вып. I, с. 171—176.
 Мярцева С. Н. Два новых вида энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркменистана. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 19776, № 3, с. 3-11.
 Мярцева С. Н. Новый вид энциртид Anathrix acanthococci Myartseva, sp.n. (Hymenoptera, Chalcidoidea) паразит войлочника Acanthococcus sp. (Homoptera, Coccoidea) с полыни в южном Туркменистане. — Изв. АН ТуркмЗСР. Сер. биол. наук, 1977в, № 4, с. 41—46.
 Мярцева С. Н. 0 некоторых малоизученных видах энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1977г, № 6, с. 35—40.
 Мярцева С. Н. Новый вид рода Dicarnosis Mercet (Hymenoptera, Encyrtidae) из Монголии и СССР. В кн.: Насекомые Монголии. JL., 1977д, вып. 5, с. 481—486.
 Мярцева С. Н. Энциртиды рода Leptanusia De Santis, 1963 (Hymenoptera, Chalcidoidea) мировой фауны. ЭНТОМОЛ. обозр., 1978а, т. 57, вып. I, с. 162—168.
 Мярцева С. Н. Описание самки Parabiastothrix reimovi Trjapitzin (Hymenoptera, Encyrtidae) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 19786, & 5, с. 87—89.
 Мярцева С. Н. Новые виды рода Psyllaephagus Ashmead (Chalcidoidea, Encyrtidae) паразиты листоблошек (Homoptera, Psyiioidea) на кандымах в Туркмении. — Изв. АН ТуркССР. Сер.биол. наук, 1978в, № 6, с. 3—9.
 Мярцева С. Н. Два новых вида рода Coccidencyrtus (Hymenoptera, Encyrtidae)из Туркмении. Зоол. журн., 1978г, т. 57, вып. II, с. 1735—1740.
 Мярцева G.H. Новые виды энциртид рода Mayridia Mercet (Hymenoptera, Chalcidoidea) фауны Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1979а, № I, с. 3—II.
 Мярцева G.H. Паразитические перепончатокрылые рода Aschitus Mercet (Hymenoptera, Encyrtidae) фауны Туркмении. —Изв. АН ТуркмОСР. Сер. биол. наук, 19796, Л 3, с. 56—62.
 Мярцева С. Н. Энцирт иды рода Psyilaephagus Ashmead Hymenoptera, Chalcidoidea) с гребенщика в Туркмении. Изв. АН ТурккССР. Сер. биол. наук, 1979в, № 5, с. 27—33.
 Мярцева С. Н. Новые виды паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera, Encyrtidae) из Туркмении и Южного Казахстана. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1979г, № 6, с. 49—57.
 Мярцева С. Н. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) паразиты червеца Peliococcus mesasiaticus Borchs. et Kosarz. (Homoptera, Coccoidea) в Туркмении. —Энтомол. обозр., 1979д, т. 58, вып. 3, с. 622—629.
 Мярцева С. Н. Новый вид энциртид Echthroplexiella tobiasi Myartseva, sp.n. (Hymenoptera, Chalcidoidea) из юго-восточной Туркмении. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 1979е, т. 61, с. 156—159.
 Мярцева С. Н. К фауне паразитических перепончатокрылых сем. Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) Туркмении и Киргизии. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1979ж, т. 88, с. I03—II0.
 Мярцева С. Н. новый вид Anathrix (Hymenoptera, Encyrtidae) из Таиланда. Зоол. журн., 1979з, т. 58, вып. II, с. 1746—1748.
 Мярцева G.H. Новый род и новые виды энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) ИЗ Туркмении. Энтомол. обозр., 1980а, т. 59, вып. 2, с. 372—380.
 Мярцева G.H. Два вида энциртид нового для Палеарктики рода Paraphaenodiscus (Hymenoptera, Chalcidoidea) ИЗ Южной Туркмении и Ирана. Вестн. зоологии, 19806, № 3, с. 82—86.
 Мярцева G.H. К фауне псиллефагусов (Hymenoptera, Encyrtidae) Южной Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1980в, № I, с. 47—54.
 Мярцева С. Н. Новые виды энциртид рода Leptomastidea Mercet (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1980г, № 3, с. 58—67.
 Мярцева С. Н. Новый для фауны СССР род и новый вид энциртид Mohelencyrtus phenacocci Myartseva, sp.n. (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1980д, № 3, с. 82—85.
 Мярцева С. Н. Виды рода Microterys Thomson (Hymenoptera, Encyrtidae) фауны Туркмении. Изв. АН Туркь/ССР. Сер. биол. наук, 1980е, № 4, с. 48—59.
 Мярцева С. Н. Сем. Encyrtidae. В кн.: Даричева М. А., Г. А. Красильникова, М. Г. Мушкамбарова, С. Н. Мярцева и др. Эколого-фаунистические комплексы насекомых Юго-Западного Туркменистана. Ашхабад, 1980ж, с. 72—98.
 Мярцева С. Н. Новый род и новые виды энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении. Зоол. журн., 1980з, т. 59, вып. 5, с. 722—727.
 Мярцева С. Н. Обзор энциртид рода Discodes Forster, 1865 (Hymenoptera, Encyrtidae) фауны СССР с описанием новых видов из Туркмении. Энтомол. обозр., 1981а, т. 60, вып. 2, с. 364—379.
 Мярцева G.H. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) из Туркмении. Изв. АН Туркм. ССР. Сер. биол. наук, 19816, I, с. 11—21.
 Мярцева С. Н. Новый для фауны СССР и малоизвестные виды паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera, Encyrtidae) из Туркмении. Изв. АН ТуркьйСР. Сер. биол. наук, 1981в, № 2, с. 12—19.
 Мярцева С. Н. Три новых вида энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1981г, № 3, с. 44—51.
 Мярцева С. Н. Новые виды паразитов (Hymenoptera, Encyrtidae) червецов и листоблошек (Homoptera, Coccoidea, Psylloidea) из Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1981д, " 4, с. 18—26.
 Мярцева С. Н. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Туркмении, паразитирующие в кокцидах (Homoptera, Coccoidea). Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1981е, № 5, с. 70—77.
 Мярцева С. Н. Виды рода Homalotylus Mayr (Hymenoptera, Encyrtidae) паразиты кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) в Туркмении. — Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1981ж, № 6, с. 35—41.
 Мярцева С. Н. Новые данные об э нцирт идах (Hymenoptera, Encyrtidae) паразитах кокцид (Homoptera, Coccoidea), живущих на тростнике Phragmites australis (Cav.). — Энтомол. обозр., 1982а, т. 61, вып. I, с. 153—163.
 Мярцева С. Н. Новые энциртиды (Hymenoptera, Chalcidoidea) фауны Туркмении. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук,19826, Л I, с. 21-29.
 Мярцева С. Н. Новые виды паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera, Encyrtidae) из тугаев на Амударье. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1982в, № 2, с. 40-48.
 Мярцева С. Н. Виды энциртид рода Ooencyrtus Ashmead Hymenoptera, Chalcidoidea) фауны Средней Азии. Изв. АН Туркм. ССР. Сер. биол. наук, 1982г, № 3, с. 43-47.
 Мярцева С. Н. История изучения паразитических перепончатокрылых семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) Средней Азии. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1982д, № 5, с. 58-62.
 Мярцева С. Н. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) из Монголии. В кн.: Насекомые Монголии. I., 1982е, вып. 8, с. 319—334.
 Мярцева С. Н. Новые виды паразитических перепончатокрылых (Chalcidoidea, Encyrtidae) из Средней Азии и Афганистана. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1982ж, № 6, с. 39—46.
 Мярцева С. Н. Новый род энциртид Amicroterys Myartseva, gen.n. (Hymenoptera, Encyrtidae) из Палеарктики. Энтомол. обозр., 1983а, т. 62, вып. I, с. 172—177.
 Мярцева С. Н. Новые виды паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera, Encyrtidae). Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 19836, № I, с. 64—68.
 Мярцева С. Н. Обзор энциртид рода Aphyculus Hoffer (Hymenoptera, Chalcidoidea) Палеарктики. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1983в, № 2, с. 28—34.
 Мярцева С. Н. Паразитические перепончатокрылые рода Metaphycus Mercet (Chalcidoidea, Encyrtidae) фауны Средней Азии. Энтомол. обозр. 1983.
 Мярцева С. Н. Специфичность паразитизма энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) Средней Азии. Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. наук, 1983ж, № 4, с. 39—44.
 Myartseva S. N., Ruíz-Cancino E. & Coronado-Blanco J.M. 2013. Four new species of Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Mexico. Zootaxa, 3641(3): 223—232. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3641.3.2
 Myartseva S. N., Ruíz-Cancino E. & Coronado-Blanco J.M. 2014a. Biodiversidad de Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, Supl. 85: 5379—5384. https://doi.org/10.7550/rmb.32255
 Myartseva S. N. 2006. Review of Mexican species of Coccophagus Westwood, with a key and description of new species (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae). Zoosystematica Rossica, 15(1): 113—130.
 Myartseva, S.N. 2008. Eretmocerus Haldeman (Hymenoptera: Aphelinidae) — parasitoids of whiteflies Trialeurodes vaporariorum and Bemisia (tabaci—complex) in Mexico, with a key and description of a new species. Vedalia, 13(1): 27—38.
 Myartseva, S.N. & Coronado-Blanco, J.M. 2007. Especies de Eretmocerus Haldeman (Hymenoptera: Aphelinidae) — parasitoides de Aleurothrixus floccosus (Maskell) (Homoptera: Aleyrodidae) de México, con la descripción de una nueva especie. Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 23(1): 37—46. https://doi.org/10.21829/azm.2007.231556
 Myartseva, S.N. & Ruíz-Cancino, E. 2000. Annotated checklist of the Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Mexico. Folia Entomológica Mexicana, 109: 7—33.
 Myartseva, S.N. & Ruíz-Cancino, E. 2001. Mexican species of parasitoid wasps of the genus Marietta (Hymenoptera: Aphelinidae). Florida Entomologist, 84(2): 293—297. https://doi.org/10.2307/3496182
 Myartseva, S.N., Ruíz-Cancino, E. & Coronado-Blanco, J.M. 2004. Aphelinidae (Hymenoptera). In: Llorente Bousquets, J., Morone, J.J., Ordóñez, O.Y. & Fernández, I.V. (Eds.). Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento. México, UNAM: 753—757.
 Myartseva, S.N., Ruíz-Cancino, E. & Coronado-Blanco, J.M. 2008. Encarsia aurantii species-group (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoids of armored scales (Hemiptera: Diaspididae) in Mexico, with key and description of a new species. Zoosystematica Rossica, 7(1): 67—71.
 Myartseva, S.N., Ruíz Cancino, E. & Coronado-Blanco, J.M. 2010. El género Aphytis Howard (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) en México, clave de especies y descripción de una especie nueva. Dugesiana, 17(1): 81—94.

Патронимы 
 Metaphycus myartsevai  Özdikmen, 2011
 Myartsevaia Noyes, 2010
 Myartsevaia chrysopae (Crawford, 1913) (=Ooencyrtus chrysopae)
 Myartsevaia limeirae (Myartseva, 2004) (=Ooencyrtus limeirae) 
 Myartsevaia melos Noyes, 2010
 Myartsevaia sibyna Noyes, 2010
 Neophytis myartsevae Kim & Heraty, 2012

Новые для науки виды насекомых, описанные Мярцевой С.Н 

 Anagyrus abdulrassouli (Myartseva, Sugonjaev & Trjapitzin, 1982)
 Anagyrus albatus Myartseva, 1982
 Anagyrus amudaryensis (Myartseva, 1982)
 Anagyrus ashkhabadensis Myartseva, 1981
 Anagyrus galinae (Myartseva, 1982)
 Anagyrus scapularis Myartseva, 1982
 Anagyrus thailandicus (Myartseva, 1979)
 Aschitus margaritae Myartseva, 1979
 Aschitus mongolicus (Myartseva, 1982)
 Aschitus neoacanthococci Myartseva, 1979
 Aschitus populi Myartseva, 1979
 Centrodora tropicalis Myartseva, 2011
 Centrodora zacateis Myartseva, 2011
 Coccobius indefinitus (Yasnosh & Myartseva, 1972)
 Coccobius juliae Myartseva, 2000
 Coccobius kurbani Myartseva, 1995
 Coccobius setatus Myartseva, 2016
 Coccobius mesasiaticus (Yasnosh & Myartseva, 1971)
 Coccobius sumbarensis Myartseva, 1995
 Coccobius tamaulipecus Myartseva, 2016
 Echthroplexiella tobiasi Myartseva, 1979
 Encarsia altacima Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia alvaradoi Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia ameca Myartseva, 2007
 Encarsia andrewi Myartseva & Coronado Blanco, 2008
 Encarsia antennata Myartseva, 2008
 Encarsia azteca Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia catemaco Myartseva, 2007
 Encarsia caudata Myartseva, 2014
 Encarsia citricola Myartseva, 2007
 Encarsia clavata Myartseva & González−Hernández, 2008
 Encarsia colima Myartseva, 2005
 Encarsia dmitrii Myartseva, 2007
 Encarsia elcielica Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia escama Myartseva, 2008
 Encarsia flagellata Myartseva, 2015
 Encarsia flaviceps Myartseva, 2007
 Encarsia florena Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia funiculata Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia fursovi Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia gaonae Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia guajavae Myartseva, 2007
 Encarsia guamuchil Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia juanae Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia kasparyani Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia lacuma Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia leucaenae Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia llera Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia llerica Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia macula Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia madera Myartseva, 2009
 Encarsia mahoniae Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia mexicana Myartseva, 2007
 Encarsia mexicella Myartseva, 2009
 Encarsia moctezumana Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia morela Myartseva, 2010
 Encarsia neoporteri Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia oaxaca Myartseva, 2014
 Encarsia pinella Myartseva, 2001
 Encarsia pineti Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia pitilla Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia ruizi Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia subelongata Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia superba Myartseva, 2008
 Encarsia tamaulipeca (Myartseva & Coronado-Blanco, 2002)
 Encarsia tampicana Myartseva, 2011
 Encarsia tapachula Myartseva, 2007
 Encarsia tarsalis Myartseva, 2008
 Encarsia terebrella Myartseva, 2007
 Encarsia tetraleurodis Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia trialeurodis Myartseva, 2008
 Encarsia trilineata Myartseva, 2007
 Encarsia tuxpan Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia tuxtla Myartseva, 2007
 Encarsia unisetae Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia verticina Myartseva & Gonzáles-Hernández, 2008
 Encarsia woolleyi Myartseva & Evans, 2008
 Encarsia xilitla Myartseva, 2012
 Encarsia yumka Myartseva, 2012
 Homalotylus balchanensis Myartseva, 1981
 Homalotylus turkmenicus Myartseva, 1981
 Metaphycus acanthococci Myartseva, 1984
 Metaphycus acapulcus Myartseva & Ruíz, 2003
 Metaphycus aleyrodis (Myartseva & Ruíz, 2002)
 Metaphycus bogdanovikatkovi Myartseva, 1984
 Metaphycus celticola Myartseva, 2003
 Metaphycus cerealis Myartseva & Ruíz Cancino, 2010
 Metaphycus desertus Myartseva, 1984
 Metaphycus elenae Myartseva, 1984
 Metaphycus farfani Myartseva, 2003
 Metaphycus karwinskiae Myartseva, 2003
 Metaphycus sergueii Myartseva, 2003
 Metaphycus superbus Myartseva, 2003
 Metaphycus turkmenicus Myartseva, 1984
 Metaphycus tuxpan Myartseva, 2003
 Metaphycus victoriensis Myartseva & Ruíz-Cancino, 2005
 Mexidalgus Myartseva, 2014
 Mexidalgus toumeyellus Myartseva, 2014
 Mexidalgus veracruzanus Myartseva, 2014
 Ooencyrtus krasilnikovae (Myartseva, 1979)
 Ooencyrtus limeirae Myartseva, 2004
 Pteroptrix gonzalezi Myartseva, 2009
 Pteroptrix mexicana Myartseva, 2009
 Sympiesis elaeagni Myartseva, 1997
 Trjapitzinellus lambeiensis Myartseva, 1980
 Vivamexico tamaulipeca Trjapitzin & Myartseva, 2004
 Xenostryxis jasnoshae (Myartseva & Trjapitzin, 1974)
 Другие

Примечания

Литература 
 Ташлиев А. О., Мярцева С. Н. Зоологическая наука в Туркменистане за 70 лет и пути её дальнейшего paзвития // Изв. АН ТССР. Сер биол. наук. — 1987. — № 4. — С.14—23.

Ссылки 
 Svetlana Myartseva
 Cuerpo Académico Consolidado de UAT-CA-21 Entomología Aplicada (Svetlana Nikolaevna Myartseva)

Доктора биологических наук
Гименоптерологи
Энтомологи XX века
Биологи XX века
Энтомологи СССР
Зоологи Туркменистана
Энтомологи XXI века
Зоологи Мексики
Энтомологи по алфавиту